Ebinger ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Ebinger (* 1976), Schweizer Handballspieler
 Blandine Ebinger (1899–1993), deutsche Schauspielerin und Chansonniere
 Gerald Ebinger (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Peter Ebinger (1958–2015), österreichischer Dressurreiter

Siehe auch:
 Ebinger von der Burg, schwäbischer Uradel